Rábano silvestre puede referirse a:

 El nombre común de la planta Armoracia rusticana.
 El nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.